Okręty US Navy o nazwie USS  "Grampus":
 Pierwszy  był szkunerem. Zwodowany w 1821. 
 Drugi  był bocznokołowym parowcem z okresu wojny secesyjnej.
 Trzeci  był okrętem podwodnym. Nosił także nazwę A-3. W służbie w czasie I wojny światowej
 Czwarty "Grampus" (SP-1708), wcześniej "Boothbay".
 Piąty  był okrętem podwodnym typu Tambor. Zatonął w czasie II wojny światowej.
 Szósty  był okrętem podwodnym typu Tench. W służbie w czasie zimnej wojny. Sprzedany Brazylii.

Zobacz też

 CSS "Grampus"

Grampus